Cyclopina är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Embrik Strand 1929. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Cyclopinula. Cyclopina ingår i familjen Cyclopinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Cyclopina